MMTC steht für:

 Aeropuerto Internacional De Torreón Francisco Sarabia, ICAO-Code des mexikanischen Flughafens
 Methylzinntrichlorid, chemische Verbindung
 Milton Margai Teachers College, Bildungseinrichtung in Sierra Leone, siehe Milton Margai College
 Multimedia Communications Technical Committee, Komitee des Institute of Electrical and Electronics Engineers
 Weltbewegung Christlicher Arbeiter, französisches, italienisches und spanisches Akronym der Vereinigung

Abkürzung